

Film

The Younger Sister – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Victor Film Company
The Younger Sister – cortometraggio del 1913 diretto da Laurence Trimble